Музе́й Пастернака — музеи, посвящённый жизни и деятельности поэта и писателя Бориса Леонидовича Пастернака.

Музеи 
 Дом-музей Бориса Пастернака — на даче писателя в посёлке Переделкино под Москвой.
 Мемориальный музей Бориса Пастернака — в Чистополе, Татарстан.
 Музей Бориса Пастернака и истории  Всеволодо-Вильвы — в посёлке Всеволодо-Вильва Александровского района Пермского края.

Примечания